Сан Хосе де лас Морас има више значења:

 Сан Хосе де лас Морас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лас Морас (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику